Il singolare del Dutch Open 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Magnus Gustafsson era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Younes El Aynaoui.

Àlex Corretja ha battuto in finale 6–3, 5–7, 7–6 (7–0), 3–6, 6–4 El Aynaoui.

Teste di serie

  Sébastien Grosjean (primo turno)
  Àlex Corretja (campione)
  Sjeng Schalken (semifinali)
  Álex Calatrava (quarti di finale)

 Michail Južnyj (secondo turno)
 Magnus Gustafsson (semifinali)
 Olivier Rochus (quarti di finale)
 Michel Kratochvil (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Note 
 

Dutch Open 2001
ATP Tour 2001